Le sigle PDT peut signifier :

Abréviations 
 pdt, pendant
 PdT, Pierre de taille
 PdT, Pomme de terre
 Pdt, Président

Aviation 
 Code AITA de Pendleton Municipal Airport
 Code OACI de Piedmont Airlines

Électronique 
Polarisation par diviseur de tension, une application du transistor en électronique analogique

Fuseau horaire 
Pacific Daylight Time, l’heure du Pacifique en été, c’est-à-dire l’heure d'été de la côte ouest de l’Amérique du Nord

Informatique 
 , un framework permettant de développer des applications en PHP sous Eclipse
 Poste de travail (organisation du travail)

Langues 
 Passé Daté Terminé (moyen mnémotechnique pour le prétérit en anglais)
 Plautdietsch, le bas allemand mennonite, un dialecte allemand

Médecine 
, terme anglais utilisé pour désigner la photochimiothérapie, dite aussi thérapie photo-dynamique (TPD)

Personnalités 
  (1956- ), un barrister néo-zélandais. 
 Pierre du Terrail (147?-1524), le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche.

Politique 
 Parti suisse du Travail (PdT), un parti politique suisse,
 Partido Democrático Trabalhista, Parti démocratique des travailleurs (Brésil)
 Parti démocratique du travail, nom français du 민주노동당 sud-coréen